Дхирубхай Амбани (; 28 декабря 1932 — 6 июля 2002) — индийский предприниматель, основатель компании Reliance Industries, миллиардер. Благодаря Reliance Industries, клан Амбани к 2007 году (после смерти Дхирубхая Амбани в 2002 году) владел $60 млрд, являясь второй богатейшей семьёй мира.

Ранние годы 
Дхираджлал  Хирачанд Амбани  родился 28 декабря 1932 года в Чорваде, штат Гуджарат, Индия, в семье Хирачанда и Джамнабен Амбани. Он был пятым ребёнком в семье. В возрасте 17 лет он покинул родной город и уехал в Аден, Йемен, чтобы работать на компанию A.Besse & Co.

Начало карьеры 
Амбани возвратился в Индию в 1958 году и открыл  в Мумбаи собственное дело по торговле пряностями. Получив небольшую прибыль, он вложил деньги в текстильную промышленность и открыл фабрику в промышленной зоне Ахмедабада. В 1966 году Амбани основал компанию Reliance Industries, которая впоследствии стала крупным работодателем и обеспечила в 2012 году 5 % налоговых сборов Индии.

Reliance Industries 

Основным направлением деятельности компании Reliance Industries был нефтегазовый сектор, однако в последующие годы бизнес был диверсифицирован в таких направлениях, как энергетика, производство химической продукции, текстиля и прочих. Компания вышла на биржу в 1977 году.

В 1982 году группа брокеров-«медведей» из Калькутты, основываясь на слухах, что Reliance Industries будет всеми силами держать стоимость акций, начала продажи в надежде сбить цены. Однако другая группа, позднее прозванная «Friends of Reliance», продолжала скупать акции по высокой цене вопреки ожиданиям. В результате «медведи» оказались перед угрозой выплаты штрафов за каждую проданную, но физически не переданную акцию, что дополнительно взвинтило цены. Администрация биржи закрыла её на три дня, в течение которых выработало решение: вместо 35 рупий штрафа за каждую не переданную акцию трейдеры должны были уплатить 2 рупии, а часть акций купить на бирже по рыночной цене. «Медведи» выполнили условия, попутно узнав, что акции они покупают у Амбани и Амбани же передают. Амбани остался в значительном выигрыше.

После инцидента общественность желала узнать, как Амбани нашёл средства для проведения финансовой операции. Отчет перед парламентом дал министр финансов Пранаб Мукерджи. Он сообщил, что в течение 1982–83 годов в компанию Reliance Industries лицо, не являющееся резидентом, инвестировало в общей сложности 200 млн рупий. Деньги были проведены через множество компаний, в основном зарегистрированных на Острове Мэн. Было установлено, что все компании зарегистрированы на распространённую в Индии фамилию Шах. Расследование Резервного банк Индии не выявило никаких незаконных или неэтичных транзакций, связанных с Reliance или близкими к ней компаниями.

Болезнь и смерть 
В феврале 1986 года Дхирубхай Амбани пережил инсульт, в результате которого была парализована правая рука. По состоянию здоровья он отошёл от дел, передав управление бизнес-империей своим сыновьям, Анилу и Мукешу. 24 июня 2002 года второй инсульт привёл к коме, в которой он провёл неделю, после чего, 6 июля 2002 года, скончался.

После смерти Дхирубхая Амбани его сыновья разделили компанию: Мукеш Амбани возглавил Reliance Industries Limited, а Амил Амбани — Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group.

Признание 
 В 1996, 1998 и 2000 году журнал Asiaweek включал Амбани в список 50 наиболее влиятельных людей Азии.
 Июнь 1998 — вручена «Медаль декана» от Уортонской школы бизнеса за пример выдающегося лидерства. Амбани стал первым индийцем, удостоенным этой медали.
 По результатам опроса газеты The Times of India 2000 года назван величайшим богачом всех веков.
 Ноябрь 2000 — назван «Человеком столетия» организациями Chemtech Foundation и Chemical Engineering World за выдающийся вклад в развитие химической промышленности Индии.
 Август 2001 — премия Economic Times Awards за достижения в корпоративном управлении.
 «Человек XX века» — награда Федерации индийских торгово-промышленных палат и промышленности (FICCI).
 Октябрь 2011 — посмертно вручена награда ABLF Global Asian Award.
 2016 — посмертно награждён орденом Падма вибхушан.

Примечания 

Умершие от инсульта
Предприниматели Индии
Промышленники Индии